Salticella är ett släkte av tvåvingar. Salticella ingår i familjen kärrflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kärrflugor
Salticella